Cette page recense les '''statues équestres de Simón Bolívar.

Généralités 
Simón Bolívar (1783-1830), homme d'État vénézuélien, participe de manière décisive à l'indépendance des actuels Bolivie, Colombie, Équateur, Panama, Pérou et Venezuela. Icône politique et militaire dans de nombreux pays d'Amérique latine, il est commémoré par de nombreux monuments publics, dont un grand nombre de statues équestres (avec près d'une cinquantaine d'œuvres, il serait l'un des cavaliers les plus représentés dans ce type de statuaire).

Les statues équestres de Bolívar sont concentrées dans les pays d'Amérique latine, particulièrement dans ceux dont il a contribué à l'indépendance, et tout spécialement au Venezuela et en Colombie. On en rencontre toutefois également dans d'autres pays (Espagne, États-Unis, France, etc.). Beaucoup de ces monuments sont des exemplaires d'un même original : celui du sculpteur italien Adamo Tadolini est ainsi tiré à plus d'une quinzaine d'exemplaires, celui d'Emmanuel Frémiet une demi-douzaine de fois, celui de Pietro Canonica quatre fois.

Liste

Argentine 

|}

Aruba 

|}

Belgique 

|}

Bolivie 

|}

Canada 

|}

Chili 

|}

Colombie 

|}

Équateur 

|}

Espagne 

|}

États-Unis 

|}

France 

|}

Honduras 

|}

Italie 

|}

Mexique 

|}

Nicaragua 

|}

Pérou 

|}

Saint-Christophe-et-Niévès 

|}

Salvador 

|}

Uruguay 

|}

Venezuela 

|}

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Liste de statues équestres
 Statue équestre de José de San Martín
 Statue équestre de Bernardo O'Higgins

Liens externes 
 

Simón Bolívar
Bolívar, Simón
Liste en rapport avec la sculpture